

Palmarès

Nazionale

Competizioni giovanili 
 
 2005

Collegamenti esterni